Шарбини — фамилия. Известные носители:

 Шарбини, Анас (род. 1987) — хорватский футболист палестинского происхождения.
 Шарбини, Ахмад (род. 1984) — хорватский футболист палестино-сирийского происхождения.